Mujeres asesinas si può riferire a:

Letteratura 
Mujeres asesinas, libro della scrittrice argentina Marisa Grinstein
Mujeres asesinas 2. Los nuevos casos, secondo libro della trilogia della scrittrice Marisa Grinstein
Mujeres asesinas 3, terzo libro della trilogia della scrittrice Marisa Grinstein

Televisione 
Mujeres asesinas -  serie televisiva argentina del 2005
Mujeres asesinas - serie televisiva colombiana del 2007
Mujeres asesinas - serie televisiva messicana del 2008
Mujeres asesinas - serie televisiva dominicana del 2012
Mujeres asesinas - serie televisiva messicana del 2022
Mujeres asesinas - serie televisiva ecuadoriana.